Tirage peut faire référence à :
tirage, en imprimerie ;
, en photographie ;
tirage, le fait de sortir le vin de la barrique ;
tirage au sort ;
tirage, une extraction d'objets d'une urne en mathématiques ;
tirage, l'effet de résistance ressenti par le grimpeur sur la corde en escalade ;
tirage, un signe clinique en médecine observé en cas d'augmentation du travail respiratoire ;
tirage de cheminée, l'aspiration de gaz chauds et fumée ;
le tirage est l'un des deux moyens de gagner au Tac-O-Tac.